Hedwigsglas bezeichnet:
 Hedwigsbecher, eine Gruppe mittelalterlicher gläserner Becher
 eine Reliquie im Mindener Domschatz